Алекса́ндровка — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Михновского сельского поселения. Население — 167 жителей (2007 год).

Расположена в западной части области в 2 км к юго-западу от Смоленска, в 3 км севернее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Ясенная. В 3 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Дачная-1 на линии Смоленск — Витебск.

История 
Бывшее сельцо Александровское. До Великой Отечественной войны в Александровке был создан цыганский совхоз «Октябрь», который неоднократно был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Во время оккупации гитлеровцами были расстреляны 180 цыган. Рядом с селом найдено крупное древнерусское селище, которое соотносится с древнерусским селом Ясенским, о котором говорится в Уставной грамоте князя Ростислава Мстиславича.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130805111539/http://www.smolweek.ru/obshchestvo/istoriya/1184-kogda-prishel-napoleon.html

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)